Сезон 1983/84 стал для «Манчестер Юнайтед» 82-м сезоном в Футбольной лиге.

В чемпионате «Юнайтед» финишировал на 4-м месте. В Кубке обладателей кубков команда добралась до полуфинала, в котором уступила «Ювентусу». Одним из самых зрелищных матчей сезона стал ответный четвертьфинал Кубка обладателей кубков против «Барселоны», в составе которой играл Диего Марадона. Уступив в первой игре со счётом 0:2, в ответном матче на «Олд Траффорд» «Юнайтед» выиграл со счётом 3:0 благодаря «дублю» Брайана Робсона и голу Фрэнка Стэплтона.

В этом сезоне в основном составе «Юнайтед» дебютировал юный валлийский нападающий Марк Хьюз, забивший 4 гола в чемпионате. Лучшим бомбардиром стал Фрэнк Стэплтон с 19 мячами во всех турнирах.

По окончании сезона клуб покинул Рэй Уилкинс, перешедший в «Милан». Капитан команды Брайан Робсон отклонил предложение «Ювентуса» и остался в клубе.

Также по окончании сезона в клуб перешли вингеры Гордон Стракан и Йеспер Ольсен.

Суперкубок Англии

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок обладателей кубков

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1983/84 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1983/1984
Манчестер Юнайтед